Сергей Борисович Жуков () — советский и российский хоккеист, защитник, тренер. Мастер спорта СССР.

Воспитанник пермского «Молота». Дебютировал за команду в первой лиге в сезоне 1975/76, проведя один матч, в дальнейшем отыграл ещё три сезона. Сезон 1979/80 провёл в высшей лиге в составе «Трактора» Челябинск. Со следующего сезона играл в СКА (Ленинград), бронзовый призёр 1986/87. Сезон 1990/91 провёл в первой лиге за тольяттинскую «Ладу». С 1993 года — в Швеции. Играл за клубы  (1993/94),  (1995—1997),  (1997/98).

Главный тренер шведских клубов «Венерсборг» (1997/98),  (1998—2000), «Мура»-мол. (2000/01),  (2001—2003, 2011/12), «Гресторп» (2004/05, 2016/17), «Кируна» (2009/10, 2020), «Худиксвалль» (2012/13),  (2013/14),  (2015). С сезона 2021/22 — главный тренер клуба , в тренерском штабе работает сын Михаил.

Младший брат Андрей также хоккеист.

Примечания

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=5666

Хоккеисты СССР
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Худиксвалль»
Игроки ХК «Гресторп»
Игроки ХК «Венерсборг»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Венерсборг»
Тренеры ХК «Брунфлу»
Тренеры ХК «Мура»
Тренеры ХК «Арбуга»
Тренеры ХК «Гресторп»
Тренеры ХК «Кируна»
Тренеры ХК «Худиксвалль»
Тренеры ХК «Вернаму»
Тренеры ХК «Нитторп»
Тренеры ХК «Несшё»
Мастера спорта СССР